Антон Флоријан од Лихтенштајна (Вилферсдорф, 28. мај 1656 — Беч, 11. октобар 1721) је био кнез Лихтенштајна између 1719. и 1721.

Током Рата за шпанско наслеђе био је у Шпанији где је служио као начелник штаба надвојводе Карла који је након смрти свога брата постао цар Светог немачког царства. Заједно са Карлом се враћа у Беч где је присуствовао његовом крунисању. Све до смрти обављао је важне дужности у царству.

23. јануара 1719. од својих поседа Шеленберг и Вадуц формирао је кнежевину Лихтенштајн. Тако је постао први кнез нове кнежевине. Кнежевина Лихтенштајн и Велико војводство Луксембург су једине кнежевине Светог римског царства немачке народности које и данас постоје.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1656.
Умрли 1721.
Кнежеви Лихтенштајна